Західна Словаччина () — західна частина Словаччини, залежно від контексту може означати точніше:

 зазвичай Záhorská nížina, Білі Карпати, Малі Карпати, Миявський пагорб, Поважське Поділля, Трнавська гора, Хорнонітрянська котліна, Фатрансько-Татранська область та Словацьке нагір'я, яке з північного кордону Подунайського…;
 адміністративна одиниця 1960—1990 рр: Західно-Словацька область, як правило, плюс Братислава ;
 в статистиці Євростату (з кінця ХХ століття): RŠÚJ Západné Slovensko — статистичний регіон NUTS 2 — територія Трнавського, Тренчинського та Нітранського країв.

Поділ регіону

Примітки

Див. також 
 ISO 3166-2:SK
 Братислава
 Дунай
 Південно-західна Словаччина
 Малацкі
 Малі Карпати
 Середь
 Моравія
 Svätý Jur
 Загір'я
 Záhorská nížina

Посилання 
 

Географія Словаччини
NUTS 2 статистичні регіони